MRO — грошова одиниця держави Мавританія.
 MRO — Mars Reconnaissance Orbiter